Szlezak (ursprünglich ungarisch: Szlezák) ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Szlezak (* 1986), polnischer Fußballspieler
 David Szlezak (* 1974), österreichischer Handballspieler
 Thomas A. Szlezák, deutscher Philologe 
 Zoltán Szlezák (* 1967), ungarischer Fußballspieler

Siehe auch:
Slezak